Balian steht für:

 Balian Garnier (Balian von Sidon; um 1195–1240), Graf von Sidon

Balian ist der Familienname folgender Personen:
 Haig Balian (* 1954), niederländischer Filmproduzent und Zoodirektor
 Roger Balian (* 1933), französischer theoretischer Physiker

Siehe auch: 
 Balian von Ibelin (Begriffsklärung)
 Balyan